West Milford (Virgínia Ocidental)
 West Milford (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos